Saint-Hubert (wallonisch: Sint-Houbert) ist eine  Einwohner (Stand ) zählende Gemeinde in der  belgischen Provinz Luxemburg  und präsentiert sich als „europäische Hauptstadt der Jagd und der Natur“.

Benannt ist die Gemeinde nach dem heiligen Hubertus von Lüttich, dessen Gebeine 825 von Lüttich nach Andagium, das nachmalige Andain und heutige Saint-Hubert, überführt wurden.

Geografie 
Saint-Hubert liegt in den waldreichen Ardennen an einem Zufluss der Lomme. Wo diese unten im Tal von der Straße nach Libin überquert wird, liegt die Bahnstation Poix-St-Hubert auf der Bahnstrecke Namur–Luxemburg.
Der höchste Punkt der Gemeinde und der Westardennen liegt 589,5 Meter über Meereshöhe und befindet sich etwa 4 Kilometer östlich von Saint-Hubert.

Ortsteile 
 Arville et Lorcy: 938
 Awenne: 371
 Hatrival et Poix: 676
 Mirwart: 107 (Schloss)
 Saint-Hubert: 3.114 (Basilika, Abtei, Stadtverwaltung, alte Arbeiterviertel)
 Vesqueville: 534

Partnergemeinden 
Saint-Hubert pflegt Partnerschaften zu den Gemeinden
 Heusden-Zolder in Belgien
 Laroque (Hérault) in Frankreich
 Le Bois-d’Oingt in Frankreich

Klimatabelle

Sehenswert 

Die gotische Basilika St. Hubert mit barocker Fassade überragt den Ort und ist sehenswert. In dieser Kirche wird u. a. das Buch des Hubertus, Patron der Jäger, aufbewahrt, der gegen Tollwut angerufen wird. Zur Behandlung der Tollwut wurde der Hubertusschlüssel verwendet. Eine Besonderheit der Basilika lässt sich am Tag der Sonnenwende beobachten. An diesem Tag fällt kurz nach 6 Uhr ein Sonnenstrahl auf den dritten Mönchsstuhl.

Neben der Basilika ist auch die ehemalige Abtei Saint-Pierre besonders sehenswert. Sieben Kilometer westlich des Stadtzentrums liegt das Hochofen- und Freilichtmuseum Fourneau Saint Michel der belgischen Provinz Luxemburg.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Jean Roberti (1569–1651), Jesuit
 Pierre-Joseph Redouté (1759–1840), Maler
 Michaël Paquay (1972–1998), Motorradrennfahrer

Literatur

Weblinks 

 Homepage der Tourismusregion Saint-Hubert
 Le village de Mirwart et son château

Ort in der Provinz Luxemburg
 
Hubertus von Lüttich als Namensgeber